

Geografia

Romania 
 Mihăileni, comune del distretto di Botoșani
 Mihăileni, comune del distretto di Harghita
 Mihăileni, comune del distretto di Sibiu

Moldavia 
 Mihăileni, comune del distretto di Briceni
 Mihăileni, comune del distretto di Rîșcani